Името Новачене носят две български села:

 Новачене (Област Плевен)
 Новачене (Област София)